Шегги или Шэгги ()
 Шегги (изначально  — «лохматый, косматый») — разновидность ковровых покрытий с высоким толстым ворсом достигающим длины 50мм. Скрученный или петлевой ворс создает эффект множества косичек, благодаря которому покрытие приобрело такое название.
  Шэгги — герой фильмов и мультсериалов «Скуби-Ду».
 Шэгги — сценическое имя рэгги-исполнителя Орвилла Ричарда Баррелла (, род. 1968).
 Shaggy — в разговорном амер. английском используется для обозначения совокупления.